Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женщин — соревнование, проводившееся Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF) в 1989—1996 годах; всего прошёл 5 раз.

Итог

Чемпионаты

Места

Ссылки 
 Championnats d’Europe féminins. hockey365.celeonet.fr 

Ж
Женщины
Женский хоккей с шайбой